Les dades més destacades de la temporada 1925-1926 del Futbol Club Barcelona són les següents:

Fets destacats 
El Barcelona acusa el tancament de les Corts, que encara que es redueix a tres mesos, representa un fort cop econòmic. El 17 de desembre de 1925 es elegit nou president Arcadi Balaguer. En l'aspecte esportiu, l'anglès Kirby substitueix a Poszony. L'equip guanya el Campionat de Catalunya i també el d'Espanya, en superar el Reial Madrid en quarts de final (1-5 i 3-0) i a l'At. Madrid en una emocionant final disputada a València, en la qual Samitier, Just i Alcántara van remuntar els dos gols inicials dels madridistes. Es produeix el primer gran fitxatge d'una figura estrangera, Héctor Scarone, considerat el millor futbolista uruguaià de tots els temps. No va arribar a integrar-se i tan sols va jugar nou partits.

PlantillaDiccionari del Barça. Antoni Closa, Jordi Blanco. Cartoné. Enc. Catalana 1999.  / 84-412-0126-9 EAN: 9788441201262

Classificació

Resultats

Referències 

Temporades del FC Barcelona
Competicions esportives del 1925 a Catalunya
Competicions esportives del 1926 a Catalunya